Azjatyckie Igrzyska Sportów Walki 2009 – 1. edycja azjatyckich igrzysk sportów walki, które odbyły się w stolicy Tajlandii - Bangkoku, w dniach 1–9 sierpnia 2009. Tabelę medalową wygrali gospodarze zawodów zdobywając 21 złotych medali.

Oficjalną maskotką igrzysk był Hanuman – super małpa o kremowej barwie i jednocześnie jako bóstwo w hinduizmie, uznawane za króla małp, posiadające wszystkie cechy i umiejętności przydatne w walce oraz determinację i wiarę w sukces.

Kalendarz

Obiekty sportowe 
 Hala Huamark – karate, taekwondo
 Stadion Nimibutr – boks tajski
 Stadion Chantana YingYong – kickboxing
 Tajsko-Japońskie Centrum Młodzieżowe – judo, ju-jitsu, kurash
 Centrum sportowe Silpa-Archa Suphanburi w Suphanburi – wushu
 Chao Fa Maha Chakri Sirindhorn w Suphanburi – pencak silat

Rezultaty w poszczególnych dyscyplinach 
  Judo 
  Ju-Jitsu 
  Karate 
  Kickboxing 
  Kurash 
  Boks tajski 
  Pencak silat 
  Taekwondo 
  Wushu

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 , ocasia.org, [dostęp: 2017-04-13].
 , bamag2009.com, [dostęp: 2017-04-13].
 , ocasia.org, [dostęp: 2017-04-13].
 Lista państw uczestniczących i liczba sportowców z poszczególnych państw, ocasia.org, [dostęp: 2017-04-13].

Igrzyska azjatyckie
2009 w sporcie
Sport w Bangkoku
2009 w Tajlandii